Gideonmantellia amosanjuanae — вид травоядных птицетазовых динозавров, принадлежащих к группе Euornithopoda и живших начале мелового периода на территории современной Испании.

Типовой вид Gideonmantellia amosanjuanae описан в 2012 году группой учёных под руководством Игнасио Руис-Оменьяки. Название рода дано в честь Гидеона Мантелла. Обозначение вида дано в честь палеонтолога Марии Ольги Амо Санхуан (María Olga Amo Sanjuán), которая также ранее проводила исследования останков данного вида.

Ископаемые, голотип MPG-PBCH, были найдены в формации Camarillas, образованной речным отложениям, и относящейся к началу баррема (около 130 миллионов лет назад). Они состоят из частичного скелета без черепа с элементами позвоночника, таза и двух задних конечностей. Данные останки принадлежат неполовозрелому животному, о чём свидетельствует неполное слияние части позвонка. Образец представляет собой наиболее полный скелет птицетазового динозавра, когда-либо найденный в Испании.

Gideonmantellia amosanjuanae представляла собой небольшое животное, менее метра в длину. Бедренная кость длиной 95 миллиметров указывает на то, что размеры животного были схожи с размерами гипсилофодона, высота которого составляла около 90 см. Учёные оценивают длину взрослой особи около 2 метров, а массу — в 20 килограммов.

В 2001 году данный вид был помещен в семейство Hypsilophodontidae, однако позднее это семейство было признано неестественной парафилетической группой. В 2012 году вид был отнесён к базальным эуорнитоподам (Euornithopoda). Точный кладистический анализ, проведённый в 2012 году, показал, что положение рода Gideonmantellia в родословной выше, чем рода Hypsilophodon.

Примечания 

Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Орнитоподы
Фоссилии, описанные в 2012 году
Мантелл, Гидеон